Perseverantia (lateinisch für „Ausdauer, Beharrlichkeit“) steht für:

 (975) Perseverantia, Asteroid des Hauptgürtels
 Perseverantia sanctorum, theologische Lehre

Siehe auch:
 Lacus Perseverantiae (erstarrter Lavasee auf dem Mond)
 Perseveration (psychopathologisches Symptom)
 Perseveranz, Perseveranzeffekt (Psychologie)
 Perseverance, Ausdauer (Begriffsklärung), Beharrlichkeit (Begriffsklärung), Stehvermögen